Йо́зуа Ва́льтер Ки́ммих (, ; ) — немецкий футболист, полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии.

Йозуа начинал свою профессиональную карьеру в клубе третьей лиги «РБ Лейпциг». После полутора сезонов и полусотни сыгранных матчей перебрался в «Баварию», подписав контракт на 5 лет. С клубом в сезоне 2019/20 выиграл требл.

Киммих являлся важным игроком в командах Германии до 17, 18, 19 и 21 года, становился чемпионом Европы в команде до 19 лет. А в 2016 году он дебютировал в основном составе немцев и поехал на чемпионат Европы во Францию.

Клубная карьера

Ранние годы 
Киммих начал играть в футбол в VfB Bösingen в коммуне Бёзинген в районе Ротвайль. В возрасте двенадцати лет присоединился к молодёжной команде «Штутгарт». После прохождения всех возрастов, завершившегося в сезоне 2012/2013, играл в молодёжной Бундеслиге.

Из молодёжки «Штутгарта» он обязывался к сезону в 2013/14 от третьей переходящей в высшую лигу команды лиги РБ Лейпциг. Он получил контракт на два года, который мог быть продлён ещё на два года, если «Штутгарт» не использовал опцию выкупа. В РБ Лейпциг он играл в своём первом сезоне на высоком уровне в 26 матчах и забил 1 гол. Он дебютировал 28 сентября 2013, заменив Тьяго Рокенбаха на 55-й минуте в матче 11 тура против «Унтерхахинга», который закончился со счётом 2:2.

Свой первый гол в профессиональной карьере он забил 30 ноября 2013 в матче 18 тура против «Саарбрюккена», который закончился со счётом 3:2. Во всех других матчах, где он играл, был в стартовом составе и поднялся с командой в конце сезона во вторую Бундеслигу в 2014 году. Во второй Бундеслиге он дебютировал 10 августа 2014 в матче 2 тура против «Мюнхена 1860», который закончился со счётом 3:0.

«Бавария» 
2 января 2015 стало известно, что летом Киммих станет игроком «Баварии». 1 июля 2015 Киммих был выкуплен обратно «Штутгартом» и сразу продан в «Баварию», с которой игрок подписал контракт на 5 лет. 12 сентября 2015 Йозуа дебютировал в Бундеслиге в матче 4-го тура, выйдя в компенсированное время вместо Филиппа Лама в домашней игре против «Аугсбурга» (2: 1). 16 сентября 2015 Киммих дебютировал в Лиге чемпионов, заменив на 76 минуте матча против греческого «Олимпиакоса» Хаби Алонсо. 9 сентября 2016 года в матче второго тура Бундеслиги 2016/2017 против «Шальке 04» Киммих забил свой первый гол за «Баварию». Уже через несколько дней в матче 1 тура Лиги чемпионов 2016/2017 против «Ростова», Киммих делает дубль в Лиге чемпионов.

23 августа 2021 года, подписал новый пятилетний контракт с клубом.

Карьера в сборной 
Киммих выступал за многие молодёжные сборные Германии. В главную сборную Германии Йозуа был впервые вызван летом 2016 года, для участия в чемпионате Европы 2016 года, в котором и состоялся его дебют за сборную. 4 сентября 2016 года в матче отборочного турнира к чемпионату 2018 года против сборной Норвегии Йозуа забил свой первый гол за сборную Германии.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 38 / забито голов: 3; победы: 22, ничьи: 7, поражения: 8.

Достижения

Командные 
«Бавария»
 Чемпион Германии (7): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Германии (3): 2015/16, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Германии (6): 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2020
 Победитель клубного чемпионата мира по футболу: 2020

Личные 
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2016 по версии УЕФА
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА (2): 2017/18, 2019/20
 Входит в команду года Бундеслиги (5): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА: 2020
 Входит в состав символической сборной года по версии УЕФА: 2020
 Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro: 2020
 Команда года по версии European Sports Media: 2018/19
 Лучший игрок в сборной Германии (2): 2017, 2021
 Обладатель Бронзового мяча Клубного чемпионата мира: 2020
 Лучший защитник года ФИФА: 2020
 Лучший защитник Лиги чемпионов: 2019/20
 Лучший центральный полузащитник года по версии ESPN: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Баварии»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Бавария»